Garcé, el apellido puee hacer referencia a: 

Álvaro Garcé (1967), abogado, político y profesor uruguayo. 
Ariel Garcé (1979), deportista y futbolista argentino.